Saint Fortunat peut faire référence à :

 Fortunat d'Aquilée († entre 64 et 68) ;
 Fortunat de Valence († ~ 212) ;
 Félix et Fortunat († 296 ou ) ;
 Fortunat de Spolète () ;
 Fortunat d'Adrumète () ;
 Fortunat de Verceil († 569) ;
 Fortunat de Fano () ;
 Venance Fortunat († 609).